Move – album Taemina
 Move – minialbum BtoB
 Move – film z 1970 roku
 Move – singel H-Blockx (1994)
 Move – singel Moby’ego
 Move – singel Little Mix
 Move – singel The Mamas
 Move – singel DNCE
 m.o.v.e – japoński zespół muzyczny